Schechter ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Semjonowitsch Schechter (1900–1961), russischer Komponist
 Daniel S. Schechter (* 1962), US-amerikanischer Kinderpsychiater
 Edmund Schechter (1908–1998), US-amerikanischer Diplomat, Autot und Leiter von Radio München
 Martin Schechter (* 1930), US-amerikanischer Mathematiker
 Paul L. Schechter (* 1948), US-amerikanischer Astronom
 Robert Isaakowitsch Schechter (* 1947), russisch-ukrainischer Physiker und Hochschullehrer
 Roy Schechter (1921–2016), US-amerikanischer Flieger und Autorennfahrer
 Solomon Schechter (auch: Salomon Schechter; 1847–1915), rumänischer Rabbiner und Gelehrter

Siehe auch:
 Schachter
 Schächter (Begriffsklärung)